Фінал Кубка УЄФА 1987—1988 — фінал сімнадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став німецький «Баєр», що обіграв іспанський «Еспаньйол» у серії пенальті після двох матчів, в яких кожен із суперників переміг іншого з однаковим рахунком 3-0.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 3–3 (3-2 по пен.) на користь «Баєра».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1987-88 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1987-88 на сайті RSSSF 

1988 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 4 травня
Травень 1988